Distrito de Santa Lucía puede referirse a:

 Distrito de Santa Lucía, ubicado en la provincia de Lucanas, Ayacucho, Perú;
 Distrito de Santa Lucía, ubicado en la provincia de Lampa, Puno, Perú.